Huilco puede aludir a:
Anadenanthera colubrina, un árbol sudamericano de la familia de las fabáceas; o a
Pyrope pyrope, un ave sudamericana de la familia de los tiránidos.